Júlio Constâncio (cônsul em 335) — filho de Constantino Cloro
  — imperador romano

Desambiguações de antropônimos